St Modan’s Parish Church steht für folgende Kirchengebäude:

 St Modan’s Parish Church (Rosneath)
 Falkirk Old & St Modan’s Parish Church, siehe Falkirk Old Parish Church